Pi Pegasi (π Peg) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Pegaso:

 Pi1 Pegasi (27 Pegasi), estrella de magnitud aparente 5,58.
 Pi2 Pegasi (29 Pegasi), estrella de magnitud 4,29.

En ocasiones, Pi2 Pegasi es designada simplemente como Pi Pegasi.